Las siglas CSR puede significar:

 Canal Sur Radio, radio pública andaluza.
 Cañón sin retroceso
 Combustible Sólido Recuperado
 Confederación Sudamericana de Rugby
 CSR Corporation, un fabricante chino de material ferroviario.
 Certificate Signing Request, solicitud de firma de certificado generalmente a una entidad certificadora.

Siglas